Il termine Bullockia può riferirsi a:
Bullockia – genere di piante della famiglia Rubiaceae
Bullockia – genere di pesci della famiglia Trichomycteridae